Quiet (Frühstück), muziekalbum van Frühstück
Quiet (Scofield), muziekalbum van John Scofield uit 1996
Quiet (MILCK), single van Connie Lim
Quiet (Metal Gear), personage uit Metal Gear